Sainte-Blandine (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Sainte-Blandine (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy